Батаре́я — две или более дальнобойные фигуры, объединение которых по одной линии усиливает потенциал атаки по этой линии.

В батарее могут участвовать ферзь, ладья или слон. Наиболее часто встречаемые в практике батареи:

По вертикали и по горизонтали:
 Ладья + ладья
 Ладья + ферзь
 Ладья + ладья + ферзь («»)

По диагонали:
 Ферзь + слон

Возможны и другие сочетания, например, слон + слон или ферзь + ферзь. Однако такое редко встречается в практике из-за того, что для этого необходимо превращение пешки.

«Пушка Алехина» 

«Пушка Алехина» — это устоявшееся в западной шахматной литературе именование батареи всех тяжёлых фигур: ладья + ладья + ферзь. Хотя подобная батарея использовалась и до Алехина, однако именно после его партии с Нимцовичем этот особый случай батареи приобрёл популярность.

В позиции на диаграмме явное преимущество белых. Их давление по линии «с» и связанный конь с6 сковывает все фигуры чёрных. Однако если они будут бездействовать, то чёрные смогут через несколько ходов «распутать» свои фигуры и уравнять игру.

  24. Лc3!

Алехин находит особый манёвр, усиливающий силу батареи.

  24… Фd7
  25. Л1c2 Kрf8
  26. Фc1

«Пушка Алехина» создана, и чёрные уже не в состоянии «распутаться».

  26… Лbc8
  27. Сa4

С угрозой 28. b5

  27… b5

У чёрных нет убедительной защиты.

  28. С:b5 Kрe8
  29. Сa4 Kрd8
  30. h4
 ' 1 — 0

После 30… g6 31. Kph2'' чёрные попадают в цугцванг.

В шахматной композиции 

В шахматной композиции термин «батарея» имеет иное определение. Батареей называется расположение на одной линии двух разноимённых фигур одного цвета, причём уход с линии стоящей впереди фигуры позволяет включиться задней дальнобойной фигуре.

Типы батарей 
Различают следующие типы батарей:
 белая,
 чёрная,
 смешанная,
 прямая — после ухода передней фигуры возникает вскрытый шах, поскольку действие задней дальнобойной фигуры направлено на поле, на котором находится король противоположного цвета,
 косвенная — направлена на соседнее с королём поле,
 замаскированная — дальнобойная фигура вступает в действие после ухода с линии двух и более фигур любого цвета. Частным случаем замаскированной батареи является расположение на линии действия дальнобойной фигуры двух фигур того же цвета, называемое полубатареей.

Примечания

Литература

Ссылки 

  Четыре типа батарей — две ладьи; ладья и ферзь; два слона; слон и ферзь.

Шахматная стратегия
Темы в шахматной композиции